Flowers in the Attic ist der Originaltitel folgender Werke:

 Blumen der Nacht (Roman), Roman von V. C. Andrews (1979)
 Blumen der Nacht (1987), US-amerikanischer Film von Jeffrey Bloom
 Flowers in the Attic – Blumen der Nacht, US-amerikanischer Fernsehfilm von Deborah Chow (2014)